Turkansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turkansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Turkansaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar